Лози́нский (, ) — топонимическая фамилия. Известные носители:

 Лозинский, Александр Александрович (1868—1961) — российский и советский врач-бальнеолог.
 Лозинский, Валерий (1838—1861) — польский писатель и публицист.
 Лозинский, Владимир Фёдорович (1955—2020) — советский футболист и тренер.
 Лозинский, Владислав (1843—1913) — польский историк, писатель, исследователь польской культуры, коллекционер.
 Лозинский, Виктор Александрович (род. 1963) — депутат Верховной Рады Украины.
 Лозинский, Григорий Леонидович (1889—1942) — филолог и переводчик, брат Михаила Лозинского.
 Лозинский, Дмитрий Николаевич (род. 1939) — российский программист, разработчик антивирусных средств.
 
 Лозинский, Зигмунд (1870—1932) — польско-белорусский католический епископ, кандидат на беатификацию.
 Лозинский, Иосиф Иванович (1807—1889) — украинский писатель, этнограф.
 Лозинский, Кадиш (более известен под фамилией Луз; 1895—1972) — израильский политический деятель, спикер кнессета.
 Лозинский, Леонид Яковлевич (?—1915) — российский юрист, процессуалист, присяжный поверенный.
 
 Лозинский, Мирон Онуфриевич (1933—2011) — советский учёный в области химии биологически активных веществ, доктор химических наук.
 Лозинский, Орест Ефимович (1843—1888) — русский писатель.
 Лозинский, Ростислав Романович (1912—1994) — протоиерей, доктор богословия.
 Лозинский, Самуил Горациевич (1874—1945) — российский и советский историк.
 
 Лозинский, Степан Иванович — гетман Ханской Украины в 1685—1695 годах.

 Лозинская, Ольга Сергеевна (1909—1978) — советский архитектор.

Составные фамилии 
 
 Лозино-Лозинский, Глеб Евгеньевич (1909—2001) — советский конструктор ракетно-космических систем.

Примечания